

Botanica
 Silvia – nome volgare dell'anemone dei boschi (anemone nemorosa), pianta dai fiori bianchi o rosa, velenosa per le bestie e urticante per l'uomo

Geografia
 Silvia – comune della Colombia nel Dipartimento di Cauca

Musica
 Silvia – canzone di Vasco Rossi
 Silvia – canzone di Renzo Zenobi

Onomastica
 Silvia – nome proprio di persona italiano femminile

Pagine correlate 
 Sylvia